Black Oak Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Black Oak Township (Craighead County, Arkansas)
 Black Oak Township (Crittenden County, Arkansas)
 Black Oak Township (Franklin County, Arkansas)
 Black Oak Township (Iowa)